Ел СЕРЕСО има више значења:

 Ел СЕРЕСО (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел СЕРЕСО (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел СЕРЕСО (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел СЕРЕСО (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику